Пищики:

Белоруссия 
 Пищики — деревня в Дубровенском районе Витебской области

Украина 
   Пищики - затопленое село в Полтавской области(Кременчугское водохранилище). 
 Пищики — село в Сквирском районе, Киевская область
 Пищики — село в Репкинском районе, Черниговская область